HMS Dauntless ha sido el nombre utilizado por cinco buques y una dependencia en tierra de la Marina Real Británica:

 El  fue una balandra de 18 cañones, botada en Hull, Inglaterra en noviembre de 1804.  En 1807 embarrancó durante una batalla en el río Vístula y se rindió a los franceses.
 El  fue una balandra de 26 cañones, botada 1808 y vendida para desguace en 1825.
 El  fue una fragata de 24 cañones (33 desde 1854), botada en 1847 y vendida para desguace en 1885.
 El  fue un crucero ligero de la clase Danae botado en 1918. Se empleó como buque de entrenamiento desde 1943 hasta su venta para desguace en 1946.
 HMS Dauntless fue la dependencia de entrenamiento del servicio naval femenino de la Marina Real Británica en Burghfield, desde 1947 hasta 1981.
 El  es un destructor Tipo 45 botado el 23 de enero de 2007 en los astilleros de BAE Systems en Govan, Glasgow, cuya entrada en servicio fue en junio de 2010.

En la ficción:
 En la película de 2003 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, un ficticio HMS Dauntless aparece como buque insignia de la Marina Real Británica al mando de James Norrington.

Nombres de buques británicos